Manastir Žiča, manastir Srpske pravoslavne crkve
 Žiča (Kraljevo), naseljeno mjesto u Kraljevu, Srbija